ICU est un sigle pouvant signifier :
 îlot de chaleur urbain ;
  (en français, unité de soins intensifs) ;
 . la fédération internationale de cheerleaders ;
 , une université privée à Mitaka, Tokyo, Japon ;
 , une université créée en 1996 à Daejeon en Corée du Sud ;
 , un projet de bibliothèque logicielle open source ;
  (en français, Union des tribunaux islamiques).

 ICU,une chanson interprétée par Lou Douillon.

En langage SMS, ICU est un rébus typographique anglophone pour , ce qui signifie Je vous vois.